Єлизавета Вадимовна Анохіна   ( 30 квітня 2007) — російська телеведуча, акторка, відеоблогерка, співачка, модель . Є автором більш ніж пів мільйонного каналу на YouTube, музичним виконавцем, відзначена ролями в кліпах, фільмах та серіалах. Ведуча на каналах Муз-ТВ, Карусель і RU.TV. Аудиторія Instagram каналу налічує 3,9 млн передплатників.

Творчість та кар'єра 
Свій творчий шлях Єлизавета починає в якості співачки і телеведучої в 2016 році.

У листопаді 2016 року Ліза співає в дуеті з Дімою Біланом пісню «Неможливе можливо» на концерті артиста в Crocus Citi Hall.

У січні 2017 Ліза знову співає дуетом з Біланом пісню «Зірка» для льодового шоу «Лускунчик». За цей дует відзначена премією «Дівчинка року» в номінації «Дует року» на врученні нагород «TEENS AWARDS 2017» від Академії популярної музики Ігоря Крутого.

З травня 2017 по травень 2018 Ліза є ведучою програм «Дитяча Ранкова Пошта» на каналі Карусель, а також з'являється в числі ведучих програми «Дитяча Десятка» на МузТВ, бере участь в якості моделі на показі Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

У вересні 2017 року Ліза веде «Прямий ефір» на каналі Росія-1 з фестивалю «Нова хвиля» в Сочі з Андрієм Малаховим.

На ютуб каналі Лізи можна знайти репортажі з таких подій як Премія Муз-ТВ, ВідФест, Дитяче Євробачення, закрита Голлівудська вечірка в Москві, а також інтерв'ю з такими популярными блогерами як Стас Давыдов, Янго, Катя Клеп, Марьяна Ро, Микола Соболєв, і з артистами естради, наприклад, Філіпом Кіркоровим і групою «MBAND».

Через деякий час юний блогер зустрічає хвилю Хейта і у відповідь випускає кліп на пісню «Відкрий очі», де закликає людей бути добрішими один до одного. Ольга Бузова була однією з тих хто підтримав Лізу.

У 2017 стає учасницею групи «Казковий патруль». На церемонії «Kinder МУЗ Awards 2017» виступає в ролі ведучої, перемагає в номінації «Краща юна телеведуча року», представляє дует з Філіпом Кіркоровим на пісню «Electric Kiss». Спільно з Андрієм Малаховим і Миколою Басковим вручає нагороду Ользі Бузової і разом з нею виконує композицію «Хіт-парад».

C березня 2018 року Ліза виступає в якості співведучою Ольги Бузової в програмі «TOP CHART 18» на каналі RU ТВ.

Визнана «телерадіо ведущего року» за версією премії «Дівич-вечір Teens Awards 2018». 30 квітня 2018 відбулася прем'єра кліпу «BOOM». Композиція набрала більше 2 млн переглядів. У червні 2018 вона виступила з цим треком на великому концерті «Жара в Вегасі». В цьому ж році Ліза знялася в телевізійних серіалах «Пелена», «Випадкова наречена», взяла участь у зйомках російсько-голлівудського проекту «Oracle: Go Blind» / «Оракул: Гра втемну». Відзначено епізодичною роллю у фільмі Тимура Бекмамбетова «Ялинки останні». Напередодні нового року Тимур особисто привітав Єлизавету в Інстаграм і побажав головних ролей.

В 2019, завдяки активній роботі в блогосфері, Ліза не тільки очолює напрямок підліткових вайнів, а й отримує престижні титули «Вайнер року» і «Дівчинка року» на церемонії «Дівич-вечір TEENS AWARDS 2019». Сумарна кількість передплатників у всіх соцмережах Лізи, станом на квітень 2019, наближається до 3 мільйонів.

У квітні Анохіна випустила чергову сольну композицію «Тут і там». У травні стає головною героїнею в програмі «Я тебе люблю», присвяченій дітям-блогерам, на каналі «Спас». На початку літа 2019 бере участь в соціальному проекті Ігоря Рибакова «Спасибі за любов».

В 2019 фільмографія Лізи поповнилася ще одним значущим проектом — вона зіграла одну з головних ролей у фільмі «Артек. Велика подорож». 28 червня 2019 Єлизавета випускає новий трек і кліп «Ну таке».

Фільмографія

Дискографія

Сингли

Нагороди

Примітки 

Уродженці Москви
Блогери Росії
Блогерки
Російські співачки
Російські акторки
Російські телеведучі
Персоналії за алфавітом